Claire Renard peut désigner :
 Claire Renard dite Claire Gallois, écrivaine française née en 1937 ; 
 Claire Renard, compositrice française née en 1944.